Die BBVA Open Internacional de Valencia 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Valencia. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 13. bis 19. September 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BBVA Open Internacional de Valencia 2021 fand am 12. und 13. September 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Valencia